Le   d'armée,  ou IX corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  de la Deutsches Heer
  corps d'armée de réserve de la Deutsches Heer
 d'armée (Allemagne) de la Heer Wehrmacht

États-Unis
 d'armée (États-Unis)

France
 d'armée (France)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

Royaume-Uni
 d'armée (Royaume-Uni)

Catégorie : Homonymie d'unités militaires